Bourret je priimek več oseb:
 Caprice Bourret, ameriška manekenka, igralka
 Joseph-Christian-Ernest Bourret, francoski rimskokatoliški duhovnik, škof in kardinal
 Victor Bourret, francoski general